Анна Курнікова і Джанет Лі були чинними чемпіонками, але цього разу Курнікова не брала участі. Лі грала в парі з Коріна Мораріу, але у чвертьфіналі їх перемогли Ай Суґіяма і Тамарін Танасугарн.

Емілі Луа і Ніколь Пратт виграли титул, у фіналі перемігши пару Ай Суґіяма і Тамарін Танасугарн з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
China Open